Села:

 Митрофанівка — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Митрофанівка — Кіровоградська область, Новгородківський район
 Митрофанівка — Харківська область, Дворічанський район

Залізниця:
 Митрофанівка — залізнична станція Південно-східної залізниці